Espoo Blues byl profesionální finský hokejový tým. Byl založen v roce 1984. Jeho poslední sezónou byl ročník 2015/16, po kterém klub vyhlásil bankrot. Ve finské lize byl nahrazen týmem Jukurit.

Úspěchy 
 Vicemistr: 2007/2008, 2010/2011

Češi v týmu

Externí odkazy 
 
  Oficiální stránky

Finské kluby ledního hokeje